Гордачи — река в Ставропольском крае. Принадлежит к бассейну реки Западный Маныч. Исток реки — родники в балке Гордачи на окраине села Дивное Апанасенковского района. На реке имеется 3 пруда. Плотины земляные.
Устье находится на протоке озера Подманок в северных окрестностях Дивного.

Населённые пункты 
 село Дивное

Изображения

Ссылки 
 

Реки Ставропольского края
Бассейн Маныча